Gaël Monfils era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione. In finale David Goffin ha battuto Roberto Bautista Agut con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Roberto Bautista Agut (finalista)
  David Goffin (vincitore)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)

<li>  Jannik Sinner (primo turno)<li>
  Ugo Humbert (quarti di finale)
  Lorenzo Sonego (quarti di finale)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)

Wildcard 

  Andy Murray (primo turno)
  Hugo Gaston (primo turno) 

  Benjamin Bonzi (secondo turno)

Qualificati 

  Grégoire Barrère (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (semifinale)

  Tallon Griekspoor (secondo turno)
  Bernabé Zapata Miralles (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2021